El término La última carcajada puede referirse, en esta enciclopedia:

a Der Letzte Mann, película alemana de 1924;
a Punchline, película estadounidense de 1988;
a Sideshow Bob's Last Gleaming, episodio 137 de Los Simpson;
a La última carcajada, película estadounidense del 2019, dirigida por Greg Pritikin.